Щетинки:
 Щетинки (хеты) — выросты кутикулы у беспозвоночных.
 Щетинки — жесткие волоски у растений на стеблях, листьях или плодах.

См. также 

 Щетинка
 Щетина